Bakú, Azerbaijan
 Beirut, Líban
 Bucarest, Romania
 Budapest, Hongria
 Casablanca, Marroc
 Ghazni, Afganistan
 Hanoi, Vietnam
 Istanbul, Turquia
 Kolkata, Índia
 Lahore, Pakistan
 Manila, Filipines
 Xangai, Xina
 Varsòvia, Polònia

Referències